Rengger ist der Familienname folgender Personen:

Albrecht Rengger (1764–1835), Schweizer Politiker und Arzt
Johann Rudolf Rengger (1795–1832), Schweizer Naturforscher und Arzt

Siehe auch:
Renger
Renker